Christian Preetzmann er navnet på flere personer:

 Christian Preetzmann (toldinspektør) (1749-1827) – dansk toldinspektør og etatsråd
 Christian Preetzmann (borgmester) (1822-1893) – dansk borgmester